Les principaux haplogroupes du chromosome Y des populations de l'Afrique du Nord berbérophones et arabophones sont : E1b1b1b (M81) et J1 (M267).

Par population

Par pays

Origine géographique des lignées du chromosome Y

Voir aussi
 Haplogroupes chromosome Y par populations
 Haplogroupes Y-ADN par pays

Notes 

Haplogroupe humain